Непо́мнящий — русская фамилия:

 Непомнящий, Александр Евгеньевич (1968—2007) — русский поэт, бард, рок-музыкант.
 Непомнящий, Алексей Сергеевич (род. 1980) — российский и украинский журналист, главный редактор украинской деловой ежедневной газеты «Капитал».
 Непомнящий, Андрей Анатольевич (род. 1969) — украинский и российский историк и библиограф.
 
 Непомнящий, Валентин Семёнович (1934—2020) — советский и российский литературовед.
 Непомнящий, Валерий Кузьмич (род. 1943) — советский и российский футбольный тренер.
 Непомнящий, Виктор Дмитриевич (1912—1996) — советский изобретатель, разгонщик и рихтовщик рельсов.
 Непомнящий, Владимир Львович (1958—2018) — российский переводчик.
 Непомнящий, Карл Ефимович (1917—1968) — советский журналист, военный корреспондент, кавалер ордена Боевого Красного Знамени (1942).
 Непомнящий, Леонид Михайлович (род. 1939) — советский и российский художник.
 Непомнящий, Михаил Григорьевич (1921—1944) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Непомнящий, Николай Николаевич (род. 1955) — российский писатель, путешественник, переводчик и журналист, главный редактор журнала «Путешествие по свету».
 
 Непомнящий, Роман Александрович (род. 1971) — сценарист и режиссёр видеоклипов и кинофильмов.
 Непомнящий, Тихон Алексеевич (1924—1997) — советский и российский кинодраматург, прозаик.
 Непомнящий, Яков Рафаилович (1931—1990) — инженер-конструктор.
 Непомнящий, Ян Александрович (род. 1990) — российский шахматист.

См. также 
 Непомнящих, Лев Моисеевич (1937—2015) — советский и российский патологоанатом.

Фразеологизм 
 Иван Непомнящий — фразеологизм.